«Полное доверие» ( цуи но синтаку ; в зарубежном прокате — ) — драматический фильм японского режиссёра Масаюки Суо, снятый и выпущенный в прокат в 2012 году. Главные роли исполнили Тамио Кусакари, Кодзи Якусо, Такао Осава и Таданобу Асано. В качестве основы сюжеты Суо использовал одноименную новеллу авторства Тацуки Саку. Картина стала второй подряд драматической работой Масаюки Суо после фильма «Я всё равно этого не делал», при этом в качестве одной из основных тем фильма Суо вновь обратился к проблеме правосудия в Японии.

Премьерный показ картины состоялся на международном кинофестивале в Монреале в сентябре 2012 года. Кинокритики сдержано встретили «Полное доверие», положительно оценив актуальную проблематику для японского общества и актёрскую игру Тамио Кусакари; к недостаткам же фильма обозреватели отнесли избыточный хронометраж, а также недостаточно прописанную драматическую линию между главными героями. Фильм получил одну номинацию на Премию Японской киноакадемии («Лучшая актриса»), а также выиграл премии «Майнити» и «Кинэма Дзюмпо» в номинациях «Лучший режиссёр» и «Лучший фильм».

Сюжет 
Синдзо Эги страдает от астмы, однако при этом не хочет быть помещенным на жизнеобеспечение. В качестве последней просьбы Эги интересуется у своего лечащего врача Аяно Ории, может ли она исполнить его желание умереть, если боль, которую он испытывает из-за болезни, станет невыносимой. Привязавшаяся к своему пациенту, Ории соглашается и, в результате, это решение приводит её к уголовному делу. Ории обвиняют в смерти пациента, но она не оправдывается, стараясь вместо этого объяснить обвинителям положение Эги.

В ролях

Критика 
Фильм получил сдержанные оценки кинокритиков. К положительным сторонам фильма обозреватели относили продуманный сценарий, обращение к актуальным проблемам японского общества (в частности — судебной системе), актёрскую игру Тамио Кусакари. При этом рецензенты отметили избыточный хронометраж фильма, что, по мнению обозревателя The Hollywood Reporter, было связано с намерением Суо подробно показать и раскрыть зрителю образы Ории и Эги. Хьюго Осман из Screen Anarchy указал, что неспешный, размеренный темп фильма, напротив, способствует размышлениям о рассматриваемых проблемах. Подводя итог своей рецензии, Осман назвал картину одним из лучших фильмов 2013 года в японском кино.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 

Фильмы Японии 2014 года